Нейтан Бейкер (; ) — английский футболист, защитник.

Клубная карьера

«Астон Вилла» 
Воспитанник бирмингемской «Астон Виллы».

С октября 2009 по июнь 2010 года был а аренде в «Линкольн Сити». Сыграл 18 матчей во второй лиге (4-й уровень в системе футбольных лиг Англии).

За взрослую команду «Виллы» дебютировал 25 января 2011 года в 18-м туре АПЛ (высший дивизион английского футбола), в матче против «Уигана» (2:1). Всего в сезоне 2010/11 сыграл 4 матча в чемпионате.

С ноября 2011 по январь 2012 года был а аренде в «Миллуоле». Сыграл 6 матчей во Чемпионшипе (2-й уровень в системе футбольных лиг Англии). За «Виллу» сыграл в том сезоне 9 матчей в АПЛ.

В сезоне 2012/13 сыграл 26 матчей в чемпионате. В сезоне 2013/2014 сыграл 30 матчей в чемпионате. В сезоне 2014/15 сыграл 11 матчей в чемпионате.

В сезоне 2015/16 был в аренде в «Бристоль Сити». Сыграл 36 матчей и забил 1 гол в Чемпионшипе. Тем временем, «Астон Вилла» заняла 20-е место в Премьер-лиге и сама вылетела в Чемпионшип.

В сезоне 2016/17 сыграл за бирмингемцев 32 матча и забил 1 гол в Чемпионшипе.

«Бристоль Сити» 
Летом 2017 года перешёл в «Бристоль Сити».

Карьера в сборной 
Играл за сборную Англии (до 19 лет) на Чемпионате Европы 2010. Сыграл 3 матча.

Играл за молодёжную сборную Англии на Чемпионате мира 2011. Сыграл 4 матча.

Клубная статистика

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте «Бристоль Сити» 
 Статистика игрока 
 
 
 Профиль на soccerway.com 
 Профиль на сайте ФА 

Футболисты Англии
Игроки сборной Англии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Астон Вилла»
Игроки ФК «Линкольн Сити»
Игроки ФК «Миллуолл»
Игроки ФК «Бристоль Сити»